Александр Студеникин:
 Студеникин, Александр Иванович (род. 1957) — российский физик-теоретик.
 Студеникин, Александр Игоревич (род. 1955) — российский военачальник.
Студеникин, Александр Петрович (род. 1970) — российский государственный деятель, Глава города Бийска (с 2017).